Фірман:

 Фірман (діал.) — те саме, що машталір, кучер, візник.
 Фірман — таємний наказ султана про військові походи на певну країну.

Посилання